Fallin' Light — первый японский студийный альбом южнокорейской гёрл-группы GFriend. Был выпущен 13 ноября 2019 года, King Records. Альбом содержит одиннадцать песен, в том числе сингл «Fallin' Light (Tenshi no Hashigo)».

Коммерческий успех 
Альбом достиг максимума под номером 7 в чарте альбомов Oricon.

Трек-лист

Чарты

Примечания